Seznam slovenskih poslancev zajema poslance, ki so bili leta volitvah 1992 izvoljeni v Državni zbor in so predstavljali 1. državni zbor Republike Slovenije.

Glej tudi 
 seznam slovenskih poslancev

01